Behaviour peut désigner :

Musique 

 Behaviour, album des Pet Shop Boys sorti en 1990 ;
 Behaviour, album du groupe Saga sorti en 1985 ;
 Strange Behaviour, compilation de remixes du groupe Duran Duran sorti en 1999.

Publications 

 Behaviour, revue scientifique fondée par Gerard Baerends, Nikolaas Tinbergen et William Thorpe en 1948.

Autres 

 Behaviour Interactive, développeur de jeux vidéo canadien.